Шпайдель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шпайдель, Вильгельм (1826—1899) — немецкий пианист, дирижёр, композитор и музыкальный педагог.
 Шпайдель, Вильгельм (генерал) (1895—1970) — германский генерал авиации во время Второй мировой войны.
 Шпайдель, Ханс (1897—1984) — немецкий военачальник, генерал-лейтенант (с 1 января 1944 года).